Tête du Lion ( für Löwenkopf) ist der Name folgender Berge:
 Tête du Lion (Antarktika) auf der Île du Lion im Géologie-Archipel, Antarktika
 französischer Name für die Testa del Leone in den europäischen Alpen